Hintenburg heißen folgende geographische Objekte:

 Hintenburg (Gemeinde Ternitz), Ort bei Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hintenburg (Gemeinde Strassen), Fraktion von Strassen, Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch: 
 Hindenburg 
 Hinterburg